Bainham bezeichnet
 Bainham (Neuseeland), eine Siedlung in der neuseeländischen Region Tasman
 James Bainham († 1532),  englischer Anwalt und protestantischer Reformer